Topshelf Open 2013 (kobiety)
 Topshelf Open 2013 (mężczyźni)